Grounds bezeichnet:
 Carlisle Grounds, älteste Sportstätte einer Mannschaft der Football Association of Ireland
 Polo Grounds, drei Sportstadien in Manhattan, New York City, USA
 MCC Grounds, Fußballstadion in Belize City
 Battle Grounds, Half-Life-Modifikation im Final-Status

Grounds ist der Familienname folgender Personen:
 Vernon Grounds (1914–2010), US-amerikanischer baptistischer Theologe

Siehe auch
 Ground